Всемирные игры боевых искусств «СпортАккорд» () —  основным элементом которого являются соревнования между представителями спортивных единоборств и спортивных боевых искусств. Решение о проведении этих игр было принято международными спортивными федерациями, членами GAISF: айкидо, бокса, борьбы, дзюдо, джиу-джицу, карате, кэндо, кикбоксинга, муай-тай, самбо, сумо, тхэквондо, ушу.

Первые Всемирные игры боевых искусств «СпортАккорд» состоялись в Пекине, в период с 27 августа по 4 сентября 2010 года. Программа игр состояла из 13 видов спорта, культивируемых соответствующими спортивными федерациями. В играх приняли участие 1108 атлетов из 120 стран со всех пяти континентов, разыгравших 136 комплектов медалей в течение 8 дней на 3 площадках. Первое место в неофициальном командном зачете заняла сборная команда России с 39 медалями: 18 золотых, 11 серебряных, 10 бронзовых наград.

В рамках первых Всемирных игр боевых искусств «СпортАккорд» 29 августа 2010 года состоялся форум «Боевые искусства и единоборства — дружба и определение», на котором было принято решение о проведении игр каждые два года между зимними и летними олимпийскими играми, поэтому следующие игры решено провести через три года — с 18 по 27 октября 2013 года в Санкт-Петербурге.

Вопросы организации и проведения игр координирует Комитет Всемирных игр единоборств в составе: председатель — Антонио Эспинос (Antonio Espinos), президент Международной федерации карате (WKF), заместитель председателя — Георг Еролимпос (George Yerolimpos), генеральный секретарь Международной федерации карате (WKF) и секретарь — Патрик Ван Кампенхоут (Patrick Van Campenhout), генеральный секретарь Европейской федерации ушу (EWUF).

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирных игр единоборств «Спорт-Аккорд»

Мультиспортивные соревнования